Кедровое масло — многозначный термин, может означать:

 Кедровое жирное масло — получают из семян сосны сибирской
 Масло иммерсионное кедровое — кедровое масло подготовленное для оптической микроскопии
 Кедровое эфирное масло — получают из древесины и хвои различных видов сосновых и кипарисовых